Доссо Досси (, настоящее имя ; ок. 1490, Мантуя — 1542, Феррара) — итальянский живописец и  эпохи Позднего Возрождения, крупнейший представитель феррарской школы.

Биография и творчество 

Учился у Лоренцо Косты и в мастерской Джорджоне, сложился как живописец под влиянием венецианских мастеров. Работал вместе с Беллини, Тицианом, Романино. С 1516 года — официальный живописец феррарского двора. Почти всю жизни провел на службе у герцогов Эсте: Альфонсо I д’Эсте, Эрколе II д’Эсте, где занимался не только живописью, но выполнял дипломатические поручения. Вместе с братом Батистой он писал для герцогов мифологические композиции, портреты, создавал декоративные фрески и росписи стен дворцов и замков. Росписей и фресок к настоящему моменту практически не сохранилось.
Наиболее интересной стороной в творчестве Досси является его интерес к развернутому пейзажному фону, подчас занимающему господствующее положение в картине («Мелисса», 1515, Галерея Боргезе). Доссо Досси принадлежит также ряд законченных пейзажных композиций, представляющих для того времени большую редкость, образцом которых может служить «Пейзаж с фигурами святых» (Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).

В 1520 году с братом (ит.) посетил Рим и встретился с Рафаэлем. Потом работает над алтарем для соборов в Модене и Ферраре. В 1530-е гг проявляет себя как мастер пейзажа. Один из представителей феррарской школы. Иллюстрировал Ариосто, оставил его портрет, упомянут им в поэме «Неистовый Роланд».

В портрете Альфонсо д’Эсте ясно различается влияние Тициана. Позднее, под воздействием живописи венецианцев и Корреджо, в творчество братьев Досси входит мотив полуфантастического пейзажа, освещенного таинственным, мерцающим светом. Сохранились их станковые картины и портреты, свидетельствующие о том, что Доссо значительно превосходил брата талантом (он считался одним из ведущих представителей феррарской школы живописи).

Объединяя традиции феррарской и венецианской школ живописи, писал отмеченные повышенной эмоциональностью и романтичной взволнованностью картины с мифологическими, аллегорическими, религиозными сценами, часто помещенными на фоне поэтически-сказочного, проникнутого движением пейзажа («Аполлон и Дафна», 1530-е годы, Галерея Боргезе, «Юпитер, Меркурий и Добродетель», 1518, Музей Истории искусства, Вена; «Бахус», 1524, Частное собрание; «Поэт и муза», Лондонская Национальная галерея). Большинство композиций зрелого Досси отличает блестящая холодная живопись, мощь несколько тяжеловесных фигур, перегрузка декоративными деталями («Правосудие», Дрезденская картинная галерея, «Святой Себастьян»; Пинакотека Брера, Милан).

Досси работал также в области монументально-декоративной живописи (росписи виллы Империале близ Пезаро, 1530).

Полотна 

 Пейзаж с фигурами святых, ГМИИ, Москва;
 Колдовство, Галерея Питти, Флоренция.
 Святое семейство и два донатора, 1514, Музей искусства Филадельфия
 Эней в Елисейских полях, 1518—1521, Национальная галерея Канады, Оттава
 Кондотьер, 1520, Гарвардский художественный музей, Кембридж (Массачусетс)
 Явление Пресвятой Девы Иоанну Крестителю и Иоанну Богослову, 1520-е, Галерея Уффици, Флоренция
 Юпитер, Меркурий и Добродетель, 1524, Вавельский замок, Краков
 Мифологическая сцена, около 1524; Масло, холст, 164 x 145 см, Музей Гетти, Лос-Анджелес
 Аллегория Фортуны, ок. 1530; холст, масло, 178 x 216.5 см, Музей Гетти, Лос-Анджелес
 Сельская идиллия; 77.5 x 11.8 см, Метрополитен-музей, Нью-Йорк
 Эней, Художественный институт Барбера, Бирмингем
 Геркулес и пигмеи, Старая галерея Йоханнеум, Грац
 Аллегория музыки, Музей Хорн, Флоренция
 Выбор Геркулеса между пороком и добродетелью, Галерея Уффици, Флоренция
 Архангел Михаил, Картинная галерея, Дрезден
 Святой Георгий и Дракон, Картинная галерея, Дрезден
 Портрет воина, Галерея Уффици, Флоренция
 Портрет девушки, портрет Лукреции Борджиа, Национальная галерея Виктории
 Сивилла, Эрмитаж, Санкт-Петербург

Примечания

Литература 
 Puppi L. Dosso Dossi. Milano: Fabbri, 1965
 Humfrey P. a.o. Dosso Dossi: pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento. Ferrara: Ferrara arte, 1998
 Campbell S.J., Welch E.S. Artists at court: image-making and identity, 1300—1550. Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 2004
 Macioce S. L’incantesimo di Circe: temi di magia nella pittura da Dosso Dossi a Salvator Rosa. Roma: Logart Press, 2004
 Алешин П.А. "Пейзаж со сценами из жизни святых" Доссо Досси из ГМИИ им. А.С. Пушкина // Искусствознание 3\4. 2013. С.336-353: http://sias.ru/upload/art/2013_3-4_336-353-aleshin.pdf

Ссылки 

 Работы в музеях мира
 Доссо Досси на Census of Ferrarese Paintings and Drawings
 
 
 
 

Художники Италии XVI века
Родившиеся в XV веке
Художники Феррарской школы